A 2005-ös US Open férfi versenyét a svájci Roger Federer nyerte az amerikai Andre Agassi előtt.

Kiemeltek 

  Roger Federer '(Bajnok)'</li>
  Rafael Nadal (harmadik kör)</li>
  Lleyton Hewitt (elődöntős)</li>
  Andy Roddick (első kör)</li>
 - </li>
  Nyikolaj Davigyenko (második kör)</li>
  Andre Agassi (Döntős)</li>
  Guillermo Coria (negyeddöntős)</li>
  Gastón Gaudio (első kör)</li>
  Mariano Puerta (második kör)</li>
  David Nalbandian (negyeddöntős)</li>
  Tim Henman (első kör)</li>
  Richard Gasquet (negyedik kör)</li>
  Thomas Johansson (második kör)</li>
  Dominik Hrbatý (negyedik kör)</li>
  Radek Štěpánek (második kör)''</li>

  David Ferrer (harmadik kör)
  Ivan Ljubičić (harmadik kör)
  Tommy Robredo (negyedik kör)
  Juan Carlos Ferrero (első kör)
  Fernando González (harmadik kör)
  Mario Ančić (második kör)
  Jiří Novák (második kör)
  Mihail Juzsnij (harmadik kör)
  Taylor Dent (harmadik kör)
  Feliciano López (második kör)
  Olivier Rochus (harmadik kör)
  Greg Rusedski (első kör)
  Tommy Haas (harmadik kör)
  Makszim Mirni (harmadik kör)
  Carlos Moyà (második kör)
  Tomáš Berdych (harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1